El judío Süß (en alemán Jud Süß, pronunciado /juːt zyːs/) puede referirse a:

 Joseph Süß Oppenheimer (1698–1738), consejero de origen judío de la corte del duque Carlos Alejandro de Wurtemberg, cuya vida y ejecución inspiraron diversas obras.

Literatura 
 El judío Süß (1827), novela corta de Wilhelm Hauff.
 El judío Süß (1925), novela del escritor judío alemán Lion Feuchtwanger.

Cine 
 El judío Süß (1934), película británica dirigida por Lothar Mendes y protagonizada por Conrad Veidt.
 El judío Süß (1940), película de propaganda filmada en la Alemania nazi dirigida por Veit Harlan y protagonizada por Ferdinand Marian.
 Jud Süß: Film ohne Gewissen (2010), película alemana dirigida por Oskar Roehler y protagonizada por Tobias Moretti, Martina Gedeck y Moritz Bleibtreu.